Гетари́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Сен-Жан-де-Люз. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64249.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к юго-западу от Парижа, в 180 км юго-западнее Бордо, в 105 км к западу от По, на берегу Бискайского залива.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1349 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 818 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 587 были экономически активными, 231 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 587 активных жителей работали 519 человек (269 мужчин и 250 женщин), безработных было 68 (27 мужчин и 41 женщина). Среди 231 неактивных 75 человек были учениками или студентами, 83 — пенсионерами, 73 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Николая (XVI век). Исторический памятник с 2001 года
 Здание мэрии. Исторический памятник с 1993 года
 Вилла Саралегинеа (1909 год). Исторический памятник с 1994 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи